Агрономика () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина. Составная часть мезорегиона Вали-ду-Итажаи. Входит в экономико-статистический микрорегион Риу-ду-Сул. Население составляет 4615 человек на 2006 год. Занимает площадь 135,923 км². Плотность населения — 34,0 чел./км².

Цой жив

История 
Город основан 6 июня 1964 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 60 250 379,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 13 536,37 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,811 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Санта-Катарина